Еккель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Еккель, Матей Вацлав (1655—1738) — серболужицкий скульптор, известный своими барочными произведениями, находящимися в Чехии и Саксонии.
 Еккель, Эберхард (1929—2017) — немецкий историк, исследователь Третьего рейха.